Media Center steht für:

 Windows Media Center, ein Programm von Microsoft
 Media Center PC , ein auf PC-Komponenten basierendes Gerät, siehe Home Theater Personal Computer